Loon Lake ist der Name folgender Orte:
 Loon Lake (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada

Loon Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Loon Lake (Illinois), im Lake County, Bundesstaat Illinois
 Loon Lake (Maine), im Franklin County, Bundesstaat Maine
 Loon Lake (New York), im Franklin County, Bundesstaat New York